

Cinema 
 Sono innocente (You Only Live Once) – film del 1937 diretto da Fritz Lang

Musica 
 You Only Live Once – singolo degli Strokes, dall'album First Impressions of Earth
 You Only Live Once – singolo dei Suicide Silence del 2011

Pagine correlate 
 You Only Live Twice